

Letteratura 
 Stephen Morris – romanzo di Nevil Shute del 1961

Persone 
 Stephen Morris – economista
 Stephen Morris – giocatore di football americano statunitense
 Stephen Morris – musicista britannico
 Morris Ankrum – attore statunitense accreditato anche come Stephen Morris